Cristinensi – abitanti di Cristina (Brasile)
Cristinensi – abitanti di Santa Cristina d'Aro